«30/30-150» — первый сингл американской метал-группы Stone Sour со второго студийного альбома Come What(ever) May. Песня номинировалась на премию Грэмми в категории «Best Metal Performance», однако награду получила композиция Eyes of the Insane, группы Slayer.

Видеоклип 
На видео поочередно появляются участники группы в чёрно-белом цвете на красном фоне с таймером. Цифры на заднем плане отсчитывают время оставшееся до конца клипа в десятых долях секунды, начиная с «30:30:150». Время от времени на заднем плане появляется часть лица Кори Тейлора.

Несмотря на то, что партии ударных для песни записывал Шеннон Ларкин, в клипе и на обложке сингла в роли ударника выступает Рой Майорга.

Название 
Название происходит от размера джинсов Тейлора (30/30) и веса (150 фунтов (68 кг)) в его школьные года. Причина, по которой песня названа так, состоит в том, что Кори чувствовал, как многие не верят в то, что он может представлять собой что-то, и, как было предложено в тексте, сейчас он доказывает обратное.

Список композиций

Участники записи 
Stone Sour
 Кори Тейлор — вокал
 Джеймс Рут — гитара
 Джош Рэнд — гитара
 Шон Экономаки — бас-гитара
 Шеннон Ларкин — ударные

Примечания

Ссылки 
 Полный текст песни на metrolyrics.com 

Синглы 2006 года
Синглы по алфавиту
Синглы Stone Sour
Синглы Roadrunner Records